Марко Паяч (, род. 11 мая 1993 года, Загреб, Хорватия) — хорватский футболист, полузащитник клуба «Дженоа».

Клубная карьера 
Воспитанник «Зелина», с которой в 2006 году попал в академию «Вараждина».

Во взрослом футболе дебютировал в 2011 году выступлениями за основную команду «Вараждина», в которой провел один сезон, приняв участие лишь в 10 матчах чемпионата. В том же сезоне он дебютировал в еврокубках, сыграв последние 25 минут игры в квалификации Лиги Европы против андоррского «Лузитанос» (5: 1) 30 июня 2011.

После того, как «Вараждин» вылетел из высшего дивизиона по итогам сезона 2011/12, Марко Паяч подписал пятилетний контракт с «Локомотивой» в июне 2012 года, который сразу же отдал игрока в аренду на сезон в «Сесвете» с другого хорватского дивизиона, где Марко провел 24 матчей, забив 5 мячей. С лета 2013 года стало играть за «Локомотив», но основным игроком не был.

29 августа 2014 Паяч подписал трёхлетний контракт с венгерским клубом «Видеотон». Однако в клубе с Секешфехервар Паяч выступал исключительно в кубковых соревнованиях — Кубке Венгрии и Кубке Лиги, а в начале сезона 2014/15 сыграл в квалификации Лиги чемпионов против валлийского «Нью-Сейнтс».

В августе 2015 перешел в словенский «Целье», где провел следующий сезон, сыграв в 19 матчах чемпионата, в которых забил 4 гола.

1 июля 2016 подписал трёхлетний контракт с итальянским «Кальяри». 21 августа дебютировал в Серии А в матче против «Дженоа» (1: 3), выйдя во втором тайме вместо Марко Капуано. Однако ещё до конца трансферного окна Паяч был отдан в аренду «Беневенто» с Серии B, где футболист сыграл в 16 матчах, забил один гол и помог команде впервые в истории пробиться в Серию А.

В январе 2019 года Паяч отправился в аренду в «Эмполи».

Выступления за сборную 
В 2011 году дебютировал в составе юношеской сборной Хорватии, в составе которой в следующем году поехал на юношеский чемпионат Европы (U-19) 2012 года, где сыграл в двух матчах и занял с командой третье место в группе и квалифицировался на молодежный чемпионат мира 2013 года. На молодёжном «мундиале» Марко Паяч также сыграл в двух матчах и вышел с командой в 1/8 финала.

Статистика выступлений

Статистика клубных выступлений

Примечания 

Футболисты Хорватии
Игроки сборной Хорватии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Вараждин»
Игроки ФК «Локомотива»
Игроки ФК «Сесвете»
Игроки ФК «МОЛ Фехервар»
Игроки ФК «Целе»
Игроки ФК «Кальяри»
Игроки ФК «Беневенто»
Игроки ФК «Перуджа»
Игроки ФК «Эмполи»
Игроки ФК «Дженоа»
Игроки ФК «Брешиа»